La rue du Croissant peut désigner:
 Une rue à Bruxelles
 Une rue à Nantes
 Une rue à Paris

Voir aussi